Йоханна Катариина Матинтало (; род. 11 декабря 1996, Пёутюя, Финляндия) — финская лыжница и бывшая легкоатлетка. Бронзовый призёр чемпионата мира по лыжным видам спорта 2021 года в эстафете 4×5 км в составе команды Финляндии.

Спортивная карьера

Карьера легкоатлетки 
С юных лет помимо бега на лыжах Йоханна Матинтало серьёзно занималась лёгкой атлетикой: она неоднократно устанавливала национальные рекорды в беге на средние дистанции в своих возрастных категориях, принимала участие в юношеских и юниорских чемпионатах мира. В 14-летнем возрасте на взрослом чемпионате Финляндии ей удалось финишировать второй в беге на 800 м, обновив при этом свой личный рекорд почти на 6 секунд. Год спустя спортсменка повторила свой серебряный успех, а в 2013 году и вовсе стала чемпионкой страны на этой дистанции.

Развитие Матинтало в лёгкой атлетике вскоре застопорилось — причиной тому явились многочисленные травмы спортсменки. В 2016 году она решила окончательно сосредоточиться на лыжных гонках. Её выбору поспособствовали высокий уровень финской лыжной команды и серьёзные спортивные традиции в этом виде.

Карьера лыжницы 
В 2013 году Йоханна Матинтало представляла Финляндию на зимнем Европейском юношеском Олимпийском фестивале в Брашове, где в гонке на 5 км классическим стилем финишировала восьмой и четвёртой — в составе финской команды в смешанной эстафете.

В 2015 году приняла участие в юниорском чемпионате мира, заняв 16-е место в скиатлоне среди девушек до 20 лет. После того, как в 2016 году спортсменка решила сосредоточиться исключительно на лыжах, она переехала в Рованиеми, что способствовало значительному улучшению её результатов. Так, несмотря на травму лодыжки, на юниорском чемпионате мира 2017 года Матинтало удалось завоевать серебряную медаль в скиатлоне среди девушек до 23 лет.

Несмотря на то, что свою первую гонку на Кубке мира Йоханна провела ещё в ноябре 2014 года на домашнем этапе в Руке, закрепиться в основной команде Финляндии ей удалось лишь в феврале 2017 года, когда она заменила завершившую сезон досрочно из-за травмы спины соотечественницу Рииту-Лиису Ропонен. В гонке на 10 км на этапе в Отепя Матинтало неожиданно для многих заняла 12 место, опередив почти всех представительниц своей страны. Благодаря такому высокому результату спортсменка была включена в состав команды Финляндии на чемпионат мира 2017 в Лахти; в единственной для себя гонке первенства — скиатлоне — Йоханна заняла 29-е место.

Йоханна Матинтало была включена в состав финской делегации на Олимпиаду 2018 года в Пхёнчхане. В своей дебютной олимпийской гонке — скиатлоне — она показала 24-й результат, в спринте завершила своё выступление на четвертьфинальной стадии, а в марафоне на 30 км «классикой» стала 18-й.

В сезоне 2018/2019 лыжница впервые взошла на подиум гонки этапа Кубка мира — ей стала эстафета в норвежском Бейтостёлене, в которой финки стали третьими. К чемпионату мира 2019 года в Зефельде по причине перенесённой в начале года болезни спортсменка подошла в нелучших кондициях. Она приняла участие в двух гонках первенства: в скиатлоне показала лишь 32-й результат, проиграв тем самым всем своим соотечественницам, а в «разделке» на 10 км стала 17-й.

Чемпионат мира 2021 года в Оберстдорфе начался для Матинтало довольно успешно — она показала третье время в квалификации спринтерских соревновнаий. Однако падение в четвертьфинальном забеге лишило её шансов на дальнейшую борьбу в этом виде программы. В скиатлоне финке также не удалось побороться за высокие места — её итоговое время стало лишь 30-м. Несмотря на весьма посредственные результаты в предыдущих дисциплинах, Йоханна была включена в финскую четвёрку на эстафету 4×5 км, по результатам которой вместе с командой (Ясми Йоэнсуу, Риитой-Лиисой Ропонен и Кристой Пярмякоски) завоевала «бронзу» мирового первенства. В заключительной гонке чемпионата — марафоне на 30 км классическим стилем — спортсменка показала 13-й результат.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта

Кубок Мира 

Результаты сезонов

Подиумы
 3 подиума

Примечания

Ссылки 
 
 

Лыжники Финляндии
Спортсмены нескольких видов спорта
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года